Le Aquifoliaceae Bercht. & J.Presl, 1825, sono una piccola famiglia di piante angiosperme dicotiledoni che comprende 400-600 specie ripartite in tre generi (Ilex, Nemopanthus e Prinos).

Le Aquifoliaceae comprendono alberi e arbusti, per lo più sempreverdi, presenti nelle regioni temperate e tropicali. Le specie sono generalmente dioiche quindi con fiori unisessuali portati su individui diversi.
Appartiene a questa famiglia, ad esempio, la pianta (Ilex paraguariensis A. St. Hil.) dalle cui foglie si ricava il mate.

La classificazione filogenetica assegna la famiglia ad un proprio ordine, quello delle Aquifoliales.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni